USS Swasey — кораблі ВМС США.

 USS Swasey (DD-273) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1922 років. У 1940 році був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Rockingham (G58)». 27 вересня 1944 року підірвався на морській міні східніше узбережжя Шотландії і незабаром затонув.
 USS Swasey (DD-299) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Під час будівництва перейменований на USS John Francis Burnes (DD-299). На службі протягом 1920-1931 років, після чого зданий на злам.
 USS Swasey (DE-248)  — ескортний міноносець типу «Едсалл». На службі протягом 1943-1946 років. У 1972 році виключений зі складу флоту, у 1974 році зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни